Hairspray kan syfta på:

 Hairspray (1988) – en film från 1988 regisserad av John Waters
 Hairspray (musikal) – en musikal från 2002 
 Hairspray (2007) – en amerikansk musikal-film från 2007